

Niemcy 
 Adelsdorf – dzielnica gminy Lampertswalde w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
 Adelsdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erlangen-Höchstadt

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Zagrodno

Linki zewnętrzne